Don't Leave Me Alone – singolo di Ashanti del 2004
 Don't Leave Me Alone – singolo di David Guetta del 2018